Бастер:

 Бастер — город на южном побережье острова Сент-Китс, столица государства Сент-Китс и Невис.
 Бастер — комедийная драма 1988 года.
 Бастер Банни — антропоморфный кролик синего цвета, главный герой мультсериала «Приключения мультяшек».
 Бастер Браун — персонаж газетных комиксов, создававшихся художником Ричардом Фелтоном Аутколтом.

См. также 
 Бастеры